Антресо́ль (від  — «міжповерх», «міжпідлога»):
 Антресоль — верхній напівповерх, вбудований в об'єм основного поверху в садибах XVIII століття і першої половини XIX століття.
 Антресоль (меблі) — полиця під стелею для зберігання речей, відокремлена від житлового простору дверцятами. Також верхня частина шафи.
 Антресоль (будівництво) — технологічний майданчик всередині будівлі, на якому розташовані приміщення різного призначення (виробничі, адміністративно-побутові або для інженерного обладнання).

Посилання